Seznam armad z zaporedno številko 35.

Seznam 
 35. armada (Japonski imperij)
 35. armada (ZSSR)

Glej tudi